Новодвурский повят () — повят (район) в Польше, входит как административная единица в Поморское воеводство. Центр повята — город Новы-Двур-Гданьский. Занимает площадь 652,75 км². Население — 36 230 человек (на 30 июня 2015 года).

Административное деление 
 города: Крыница-Морска, Новы-Двур-Гданьский
 городские гмины: Крыница-Морска
 городско-сельские гмины: Гмина Новы-Двур-Гданьский
 сельские гмины: Гмина Осташево, Гмина Стегна, Гмина Штутово

Демография 
Население повята дано на 30 июня 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повята 

Поветы Поморского воеводства